Rodney Seiling (né le  à Elmira, dans la province de l'Ontario, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1960-1961 || St. Michael's Majors de Toronto || AHO || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1961-1962 || St. Michael's Majors de Toronto || AHO || 31 || 24 || 26 || 50 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1962-1963 || Wolves de Sudbury || EPHL || 3 || 2 || 2 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1962-1963 || Americans de Rochester || LAH || 1 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1962-1963 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 1 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1963-1964 || Marlboros de Toronto || OHA || 41 || 13 || 54 || 67 || 0 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 1963-1964 || Americans de Rochester || LAH || 2 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1963-1964 || Rangers de New York || LNH || 2 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1964-1965 || Rangers de New York || LNH || 68 || 4 || 22 || 26 || 44 || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Rangers de New York || LNH || 52 || 5 || 10 || 15 || 24 || - || - || - || - || -
|-
| 1965-1966 || Rangers du Minnesota || CPHL || 13 || 3 || 5 || 8 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1966-1967 || Clippers de Baltimore || LAH || 46 || 10 || 20 || 30 || 38 || 9 || 2 || 2 || 4 || 14
|-
| 1966-1967 || Rangers de New York || LNH || 12 || 1 || 1 || 2 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1967-1968 || Rangers de New York || LNH || 71 || 5 || 11 || 16 || 44 || 6 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| 1968-1969 || Rangers de New York || LNH || 73 || 4 || 17 || 21 || 75 || 4 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| 1969-1970 || Rangers de New York || LNH || 76 || 5 || 21 || 26 || 68 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1970-1971 || Rangers de New York || LNH || 68 || 5 || 22 || 27 || 34 || 13 || 1 || 0 || 1 || 12
|-
| 1971-1972 || Rangers de New York || LNH || 78 || 5 || 36 || 41 || 62 || 16 || 1 || 4 || 5 || 10
|-
| 1972-1973 || Rangers de New York || LNH || 72 || 9 || 33 || 42 || 36 || - || - || - || - || -
|-
| 1973-1974 || Rangers de New York || LNH || 68 || 7 || 23 || 30 || 32 || 13 || 0 || 2 || 2 || 19
|-
| 1974-1975 || Rangers de New York || LNH || 4 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Capitals de Washington || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 60 || 5 || 12 || 17 || 40 || 7 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 1975-1976 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 77 || 3 || 16 || 19 || 46 || 10 || 0 || 1 || 1 || 6
|-
| 1976-1977 || Blues de Saint-Louis || LNH || 79 || 3 || 26 || 29 || 36 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 1977-1978 || Blues de Saint-Louis || LNH || 78 || 1 || 11 || 12 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Blues de Saint-Louis || LNH || 3 || 0 || 1 || 1 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Flames d'Atlanta || LNH || 36 || 0 || 4 || 4 || 12 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0

| 979 || 62 || 269 || 331 || 603 || 77 || 3 || 9 || 12 || 55

Références 

Naissance en novembre 1944
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Wolves de Sudbury
Joueur des Americans de Rochester
Joueur des Clippers de Baltimore
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Capitals de Washington
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964